Montorio peut désigner:

 Montorio, commune d'Espagne dans la communauté autonome de Castille-et-León, province de Burgos ;
 Montorio nei Frentani, commune italienne de la province de Campobasso dans la région Molise en Italie ;
 Montorio Romano, commune italienne de la ville métropolitaine de Rome Capitale dans la région Latium en Italie ;
 Montorio al Vomano, commune de la province de Teramo dans les Abruzzes, en Italie ;